Грань хаоса — критическая точка системы, в которой незначительное изменение может либо вызвать хаотическое поведение системы, либо замкнуть систему в статическом состоянии. Эта точка аналогична фазовому переходу в термодинамике. В этой точке сложность (количество информации, требуемое для описания системы) максимальна.

Библиография 
 Стюарт Кауффман. Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution.

См. также 
 Теория хаоса
 Самоорганизация

Теория хаоса